Фране Милчински (Љубљана, 14. децембар 1914 — Љубљана, 26. фебруар 1988) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Кекец || Кособрин
|-
| 1952. || Свет на Кајжарју || Тробентац
|-
| 1953. || Весна || Сликар Трпин
|-
| 1954. || Am Anfang war es Sünde || /
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Професор
|-
| 1959. || Добри стари клавир  || Блаж Габер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || -{L'enclos }-|| Вагнер
|-
| 1965. || Кљукчеве догодившчине || /
|-
| 1967. || В поту нашега образа || /
|-
| 1968. || Тајно друштво ПГЦ || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1914.
Умрли 1988.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани